Chiara Gmür – ex sciatrice alpina svizzera
 Dominik Gmür - politico e militare svizzero
 Felix Gmür – vescovo cattolico svizzero
 Miriam Gmür – ex sciatrice alpina svizzera